Вулиця Квітки Цісик (Вінниця)
 Вулиця Квітки Цісик (Дніпро)
 Вулиця Квітки Цісик (Київ)
 Вулиця Квітки Цісик (Львів)
 Вулиця Квітки Цісик (Полтава)
 Вулиця Квітки Цісик (Тернопіль)
 Вулиця Квітки Цісик (Хмельницький)
 Вулиця Квітки Цісик (Шостка)